Юрий Ио́нович Моро́зов (род. 1949, Стерлитамак, Башкирская АССР) — премьер-министр Южной Осетии в 2005—2008 годах.

Окончил Уфимский нефтяной институт. До 2005 года работал коммерческим директором Курской топливной компании. 4 июля 2005 года утверждён премьер-министром юго-осетинским парламентом по предложению президента. Назначение гражданина России премьер-министром РЮО было негативно воспринято руководством Грузии. После перевыборов президента РЮО в 2006 году сохранил свой пост.

18 августа 2008 года президент Эдуард Кокойты отправил правительство в отставку и назначил исполняющим обязанности премьер-министра Бориса Чочиева.

С 2008 года работает в должности старшего вице-президента ГК «Стройпрогресс»

Примечания 

Выпускники Уфимского государственного нефтяного технического университета
Премьер-министры Южной Осетии